M67 „Zippo” – amerykański samobieżny miotacz ognia na podwoziu czołgu M48 Patton
 M67 – amerykańskie działo bezodrzutowe
 M67 – amerykański granat obronny
 BMW M67 – silnik wysokoprężny
 Messier 67 – gromada otwarta, położona w gwiazdozbiorze Raka